HMS Vampire je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Vampire (D68) 
 HMS Vampire (P72) 
 HMS Vampire (D11) 

Vampire